Ohnsorg steht für:

 Kurt Ohnsorg (1927–1970), österreichischer Keramiker und Hochschullehrer
 Richard Ohnsorg (1876–1947), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Ohnsorg-Theater, ein Theater in Hamburg
 Ohnesorg
 Ohnesorge